

Пешченик — поселення в общині Іванчна Гориця, Осреднєсловенський регіон.

Пешченик — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.